Чемпіонат Ісландії з футболу 2023 — 112-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Офіційна назва турніру Besta-deild karla з 2022 року. Титул чемпіона захищає Брєйдаблік.

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати матчів 
За регламентом команди проведуть між собою по два матчі вдома та на виїзді, у загальній кількості 22 гри.

Примітки

Посилання 
  
 Чемпіонат Ісландії на soccerway 

2023
Ісландія
2023 в ісландському спорті